Michayluk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Dave Michayluk (né en 1962), joueur de hockey sur glace canadien
Demitro Michayluk (1911-1990), homme politique provincial de Saskatchewan

Homonymie de patronyme